Натуральне число 1155
 1155 рік до нашої ери
 1155 рік нашої ери